Der FEI Nations Cup 2011 war die dritte Saison des FEI Nations Cups (ehemals Meydan FEI Nations Cup) als Nachfolger der Samsung Super League. Er steht damit in einer über hundert Jahre andauernden Tradition von Nationenpreisturnieren im Springreiten.

Ablauf der Turnierserie 
Die Serie erstreckte sich im Jahr 2011 vom 13. Mai bis zum 26. August. Die Abschlussprüfung fand erstmals in Rotterdam statt.

Die Turniere fanden in Europa statt, startberechtigt waren acht der besten Nationen im Springreiten. Am Ende der Saison stiegen zwei Nationenteams – Dänemark und die Vereinigten Staaten – in die „FEI Nations Cup Promotional Leagues“, eine Art „zweite Ligen“ der Springreit-Nationenpreise, ab. Aus diesen Liegen resultierten dann auch zwei Aufsteiger in die Saison 2012. In die Saison 2011 waren dies die Mannschaften von Belgien und Dänemark.

Alle acht Prüfungen fanden im Rahmen von CSIO 5*-Turnieren, der höchsten Kategorie im Springreiten, statt.

Die Wertungsprüfungen fanden jeweils am Freitagnachmittag statt. Ausnahme hiervon bildete der Nationenpreis beim CHIO Aachen, der medienwirksam am Donnerstagabend stattfindet.

Die Prüfungen waren als Springprüfung mit zwei identischen Umläufen und einem möglichen Stechen ausgeschrieben, die Hindernishöhe beträgt bis zu 1,60 Meter. Diese Prüfungen sind jeweils mit 200.000 € dotiert. Jeweils vier Reiter vertraten pro Nationenpreis ihr Land, je Umlauf wurde das schlechteste Ergebnis pro Nation gestrichen. Die Strafpunkte der verbleibenden Reiter wurden addiert. Soweit nach zwei Umläufen zwei oder mehr Mannschaften auf dem ersten Platz lagen, erfolgte ein Stechen um den Sieg.

Medien 
Im deutschsprachigen Raum zeigte Eurosport jeweils an einem der nachfolgenden Mittwochabenden eine einstündige Zusammenfassung der Nationenpreise. Die Prüfungen wurden in ihren jeweiligen Austragungsländern zudem regelmäßig live übertragen.

Zudem übertrug die FEI auf ihrer Website alle Nationenpreise der Serie kostenpflichtig.

Die Prüfungen

1. Prüfung: Frankreich 
Das Nationenpreisturnier Frankreichs fand vom 12. bis zum 15. Mai 2011 in La Baule-Escoublac statt.

Die Wertungsprüfung fand am 13. Mai 2011 ab 16.20 Uhr Ortszeit statt. Parcoursbauer waren Frédéric Cottier und Serge Houtmann.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

2. Prüfung: Italien 
Das italienische Nationenpreisturnier fand vom 26. bis zum 29. Mai 2011 auf der Piazza di Siena in Rom statt. 

Die Wertungsprüfung wurde am 27. Mai 2011 ab 15:55 Uhr Ortszeit ausgetragen.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

3. Prüfung: Schweiz 
Der CSIO Schweiz, das Nationenpreisturnier der Schweiz, wurde im Stadion Gründenmoos in St. Gallen vom 2. bis zum 5. Juni 2011 ausgetragen. Durchgeführt wurde die Wertungsprüfung des FEI Nations Cups am 3. Juni 2011 ab 13:30 Uhr Ortszeit.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

4. Prüfung: Schweden 
Die schwedische Etappe des FEI Nations Cups wurde bei der Falsterbo Horse Show in Skanör med Falsterbo ausgetragen. Das Turnier fand vom 7. bis zum 10. Juli 2011 statt, die Wertungsprüfung war hierbei auf den 8. Juli 2011 datiert.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

5. Prüfung: Deutschland 
Das deutsche Nationenpreisturnier fand in der Aachener Soers statt. Austragungsort der Springreitwettbewerbe beim CHIO Aachen war das Hauptstadion Aachen. Der CHIO fand über zwei Wochen vom 8. bis 17. Juli statt.

Bei sehr stürmischen und regnerischem Wetter fand unter Flutlicht die Wertungsprüfung des FEI Nations Cups am Abend des 14. Juli 2011 statt. Als Folge dieser Witterung kam es im zweiten Umlauf zu vielen Abwürfen. Die dänische Mannschaft kam erneut nicht an die Leistungen der anderen Teams heran, die Belgier blieben hinter den Erwartungen zurück und schieden im zweiten Umlauf aus.

Abweichend von den übrigen Nationenpreisen der Serie war der deutsche Nationenpreis mit 220.000 € dotiert.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

6. Prüfung: Großbritannien 
Die britische Etappe des FEI Nations Cups fand vom 28. bis 31. Juli im Rahmen der Royal International Horse Show in Hickstead statt. Die Wertungsprüfung wurde am 29. Juli 2011 ab 14:15 Uhr Ortszeit durchgeführt.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

7. Prüfung: Irland 
Das Nationenpreisturnier Irlands findet vom 3. bis zum 7. August 2011 in Dublin statt. Der Nationenpreis im Rahmen der Dublin Horse Show fand am 5. August 2011 ab 14:55 Uhr statt.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

8. Prüfung: Niederlande 
Den Abschluss der Saison 2011 bildete der CHIO Rotterdam vom 25. bis zum 28. August 2011. Die Wertungsprüfung des FEI Nations Cups wurde hier am 26. August 2011 ab 17:15 Uhr durchgeführt.

(Graue Strafpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

Gesamtwertung

Weblinks 
 Internetpräsenz des FEI Nations Cups (englisch)
 Turnierkalender der FEI
 Einzelne Etappen:
 CSIO 5* La Baule
 CSIO 5* Rom
 CSIO 5* St. Gallen
 CSIO 5* Falsterbo
 CSIO 5* Aachen
 CSIO 5* Hickstead
 CSIO 5* Dublin
 CSIO 5* Rotterdam

Einzelnachweise 

2011
Pferdesportveranstaltung 2011